Das Wort Konferenz (aus lateinisch  für „zusammentragen, vergleichen“) steht für:

 Besprechung
 Wissenschaftliche Konferenz z. B.
 eine Tagung (ähnlich: Kongress)
 im kleinen Rahmen: Besprechung von Wissenschaftlern
 Eine ständige Einrichtung oder ein Zusammenschluss von politischen Organisationen, Amtsträgern oder Gebietskörperschaften, z. B.
 die Internationale Bodenseekonferenz
 die Kultusministerkonferenz
 Konferenz (Schifffahrt) – Zusammenschluss mehrerer Reedereien in der Seeschifffahrt, 
 Konferenzschaltung (Rundfunk) – Fernseh- oder Radioübertragung mehrerer Berichterstattungen, 
 Telefonkonferenz – Telefonat mit mehreren Gegenstellen, 
 Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes
 Doppelconférence – Form der satirischen Bühnenunterhaltung, von Farkas und Waldbrunn in Wien entwickelt.
 Fachkonferenz (Schule) – Mitwirkungsgremium an deutschen Schulen innerhalb eines Fachs oder Fachbereichs
 Webkonferenz

Die Konferenz steht für:

 Die Konferenz, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2004

Siehe auch:
 Conference (Begriffsklärung)
 Conférence – französische Schreibung
 Pressekonferenz, Generalkonferenz (Generalversammlung) – Unterbegriffe
 Konferenzraum – Wortbildung
 Tagung#Unkonferenz
 Sitzung